Torreblanca steht für:
 Torreblanca (Castellón), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Castellón

Personen:
 Lucio Torreblanca (1894–1961), war Erzbischof von Durango
 Magín Camerino Torreblanca Reyes (1919–1998), mexikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Texcoco